1. slovenská futbalová liga (2017/2018) (znana jako Fortuna liga ze względów sponsorskich)
była 25. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Słowacji.
Wprowadzono nowy format rozgrywek, w ramach którego po 22 meczach liga dzieliła się na dwie grupy, sześć najlepszych drużyn grało w grupie mistrzowskiej, pozostałe w grupie spadkowej.
Udział w nich brało 12 drużyn, które w okresie od 22 lipca 2017 do 19 maja 2018 rozegrały 32 kolejki meczów. Sezon zakończyły baraże o utrzymanie w Fortuna liga oraz miejsce w Lidze Europy.
Obrońcą tytułu była MŠK Žilina. Mistrzostwo po raz pierwszy w historii zdobyła drużyna Spartaka Trnava.

Drużyny

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Baraże o Ligę Europy 
Trenčín wygrał po dogrywce 2-1 z Žiliną finał baraży o miejsce w Lidze Europy UEFA na sezon 2018/2019.

Drabinka

Półfinał

Finał

Baraż o utrzymanie 
Senica wygrała dzięki bramkom wyjazdowym z Skalicą drugą drużyną II ligi słowackiej o miejsce w I lidze słowackiej.

Najlepsi strzelcy 

Źródło: fortunaliga.sk

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Fortuna Liga - rsssf
 Fortuna Liga - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa Slowackiego Związku Piłki Nożnej
 Strona domowa 1. Ligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Słowacji
2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
2017 na Słowacji
2018 na Słowacji